Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nejlepší pár světa amerických bratrů Boba a Mika Bryanových, ale podruhé v jediném týdnu sourozenci podlehli Nestorovi se Zimonjićem, tentokrát v semifinálové fázi.

Deblovou soutěž vyhrála šestá nasazená kanadsko-srbská dvojice Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, která ve finále zdolala nizozemsko-švédský pár Robin Haase a Feliciano López po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba vítězové tak získali druhou trofej ze série ATP Masters 1000 v řadě, když předchozí týden triumfovali na Mutua Madrid Open.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Édouard Roger-Vasselin /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  '''Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (2. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2014